Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tito Vázquez e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale  Lito Álvarez e Julian Ganzabal 6-2 3-6 6-1 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1974